Osoby o tym nazwisku:
 Laurie Corbelli – amerykańska siatkarka
 Marco Corbelli – włoski muzyk